El término Akers puede hacer referencia a:

Personas 

 Adela Akers, artista textil estadounidense (1933-);
 Benjamin Paul Akers, escultor estadounidense (1825-1861);
 John F. Akers, botánico estadounidense (1906-1967); o a
 Michelle Akers, exfutbolista estadounidense (1966-).

Lugares 

 Akers, localidad situada en el estado de Misuri, Estados Unidos; o a
 Manchac, también conocida como Akers, localidad situada en el estado de Luisiana, Estados Unidos.